Šumbera může znamenat:

 Šumbera, lokalita u Brna

příjmení
 Andrej Šumbera (* 1955), český sochař, restaurátor a fotograf
 Šimon Šumbera (* 1991), český fotbalový záložník

ulice
 Šumberova, ulice v Praze 6 – Veleslavíně

Podobné názvy 
 Šembera
 Šumperk
 Šumperák